Махро́вский — фамилия. Известные носители:

 Махровский, Виктор Геннадьевич (1886—1956) — советский ученый-метролог и педагог.
 Махровский, Геннадий Иванович (1857—1919) — протоиерей Русской православной церкви, член Государственного совета Российской империи.